Michael Nell (ur. 5 lutego 1984 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski i kombinator norweski. Olimpijczyk (2006). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2002). Wicemistrz Ameryki Północnej juniorów (2003) i medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich.

Życiorys 
Zaczął uprawiać skoki narciarskie w wieku 15 lat, a dwa lata później włączono go do reprezentacji Kanady w tej dyscyplinie sportu.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS występował w latach 2001–2006. Nigdy nie wystąpił w Pucharze Świata, rywalizując niemal wyłącznie na poziomie Pucharu Kontynentalnego oraz jego letniej odmiany. Raz udało mu się zająć miejsce w czołowej dziesiątce zawodów tej rangi – 22 września 2002, w ramach letniej edycji cyklu, był 6. w Calgary.

W 2002 uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów, plasując się indywidualnie na 45. pozycji, a w konkursie drużynowym, wraz z reprezentacją Kanady, uplasował się na 10. miejscu. Rok później zdobył srebrny medal mistrzostw Ameryki Północnej juniorów w konkursie indywidualnym na skoczni dużej. Wystąpił w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 – w obu konkursach indywidualnych odpadł w kwalifikacjach, a w konkursie drużynowym, wraz z kanadyjską kadrą, zajął 15. pozycję. Start na igrzyskach w Turynie był jednocześnie jego ostatnim w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS.

W 2010 był przedskoczkiem podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010.

Jest medalistą mistrzostw Kanady – w 2003 zdobył brązowe medale w konkursach indywidualnych na skoczni dużej i normalnej, a rok później zajął 3. pozycję w rywalizacji indywidualnej na skoczni normalnej.

Uprawiał również kombinację norweską – w grudniu 2002 wystartował w 3 konkursach Pucharu Świata B
w tej dyscyplinie sportu, zajmując w nich miejsca w piątej i szóstej dziesiątce.

Ukończył studia inżynierskie na University of Victoria. W 2010 zdobył tytuł za Najlepszy Projekt Mechaniczny (ang. Best Mechanical Project) w konkursie Senior Design Project organizowanym przez Canadian Society of Mechanical Engineers.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy kombinatorzy norwescy
Kanadyjscy olimpijczycy
Kanadyjscy inżynierowie
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Calgary
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006